Une section (du latin ), c'est-à-dire division, est une coupe ou l'action de couper de diviser.

Sciences et techniques

Biologie 

 Section (biologie), un taxon placé immédiatement sous le sous-genre, par exemple, la section Ruderalia du genre Taraxacum, regroupe des espèces désignées couramment sous le nom vernaculaire de « pissenlit commun » ou de « pissenlit officinal ».
 En histologie, une section est un synonyme pour une coupe, c'est-à-dire une fine tranche d'un tissu biologique découpé pour en permettre l'étude détaillée.

Dessin technique 

 Une section est une vue en coupe, mais limitée à celle-ci, c'est-à-dire sans représentation de ce qui se trouve derrière ou en avant de cette coupe.

Informatique 

 Section invariante, ensemble d'éléments, dans le contexte de la licence de documentation libre GNU (GFDL), qui ne peut être modifié ou omis lors de sa reproduction.

Mathématiques 
 En géométrie:
 Une section plane est l'intersection d'un solide avec un plan.
 Section conique. Section produite par un plan dans un cône. Une section conique ou simplement une conique est la section plane d'un cône droit à base circulaire.
 Section droite d'un cône, d'un cylindre, d'un prisme. Section d'un cône, d'un cylindre, d'un prisme par un plan perpendiculaire aux génératrices ou aux arêtes. On nomme section droite d'une surface prismatique, une section par un plan perpendiculaire à la direction commune des arêtes. On désigne sous le nom de sections droites du cylindre, les sections par des plans perpendiculaires aux génératrices.
 Section principale. Section normale pour laquelle la courbure de l'intersection est, au point considéré, la plus grande ou la plus petite. En tout point O d'une surface (S) passent deux courbes planes, orthogonales entre elles, dont les courbures sont l'une maximale, l'autre minimale : ce sont les sections principales de (S).
 En topologie, une section d'un fibré, π: E → B, sur un espace topologique B, est une fonction continue f : B → E, telle que π(f(x))=x pour tout x de B.
 Dans le domaine de la théorie des catégories, une section est un inverse à droite d'un morphisme, .

Physique 

 Section efficace, grandeur physique correspondant à la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée.

Culture et société

Administration 
Le mot section est souvent employé pour désigner une subdivision dans une organisation d'une certaine importance (exemple : une direction d'une administration).

 Section, aussi appelée « commune avant fusion » ou « ancienne commune », nom donné à certaines anciennes communes fusionnées.

 Section de commune, statut juridique de certains territoires communaux qui gèrent des biens indivis.
 Section révolutionnaire de Paris : Les  Sections révolutionnaires subdivisaient en quartiers la Commune de Paris sous la Révolution française.
 

 Au Grand-Duché de Luxembourg une section désigne une subdivision d'une commune. Elle est définie généralement par un numéro suivi du nom du village s'y trouvant. Le nom de section est ainsi également lié à la chasse, chaque section disposant d'un syndicat de chasse qui est chargé du relaissement du droit de chasse sur son territoire.

Armées 
 Section des atterrissages et des parachutages, organisation de la Résistance intérieure française pendant la Seconde Guerre mondiale,
 Section, une unité militaire généralement composée d'environ 8 soldats, sauf en France où la section est une unité de la taille d'un peloton (environ 40 personnes),
 Section d'éclaireurs-skieurs, unité militaire de montagne de la Seconde Guerre mondiale,
 Section de renseignement, unité militaire de montagne.

Cinéma et fiction 
 Section spéciale, film français de Costa-Gavras sorti en 1975. 
 La  Section, roman écrit en 1963 et un film franco-espagnol de Pierre Schoendoerffer sorti en 1965.
 Section de recherches, série policière française.
 Section 4, série télévisée américaine des années 1970.
 Section 9, unité d'élite anti-terroriste japonaise fictive dans le manga Ghost in the Shell
 Section d'assaut sur le Sittang, film britannique de Val Guest sorti en 1959.
 Section 31, branche secrète de Starfleet datant de la charte d'origine de la Fédération, dans l'univers de fiction de Star Trek.
 Section Eight, société de production de cinéma américaine fondée en 2000 par George Clooney et Steven Soderbergh.

Droit 
 Section syndicale d'entreprise, en France, section d'un syndicat assurant la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres au sein d'une entreprise.
 Section 508, un amendement à une loi américaine, qui porte sur l'accessibilité aux personnes handicapées des sites fédéraux et ressources électroniques du gouvernement.

Éducation 
 Toute petite section (ou Année des tout-petits), une classe de l'école maternelle en France. (2-3ans)
 Petite section, première classe de l'école maternelle en France. (3-4 ans)
 Moyenne section, deuxième classe de l'école maternelle en France. (4-5 ans)
 Grande section, troisième classe de l'école maternelle en France. (5-6 ans)
 Section d'enseignement général et professionnel adapté, section pédagogique adaptée pour les élèves des collèges de France présentant des difficultés scolaires graves et durables.
 Section européenne, section des lycées français proposant des enseignements en diverses langues européennes.

Musique 
 section cuivre
 section rythmique
 Section 25, groupe post-punk et cold wave anglais. 
 Section Fu, quatuor de rappeurs français.

Politique 
 Section carrément anti Le Pen, groupe antifasciste et libertaire français.
 Section française de l'Internationale ouvrière, ancien parti politique socialiste français.
 Section universitaire du Parti socialiste, associations émanant du parti socialiste français regroupant des étudiants membres du parti.
 Section administrative spécialisée, organisation militaire française créée en Algérie en 1955.

Sports

Toponyme 
 Section, une municipalité américaine située en Alabama.

Références